

Geografia 
 Grünwald – comune tedesco
 Grünwald (oggi Porcelette) – comune francese
 Grünwald (oggi Rešov) – comune slovacco

Persone 
 Alexander Grünwald (1989) – calciatore austriaco
 Alfred Emanuel Ferdinand Grünwald, in arte Johannes Theodor Baargeld (1892-1927) – artista e scrittore tedesco
 Julia Grünwald (1991) – sciatrice alpina austriaca
 Pascal Grünwald (1982) – calciatore austriaco

Pagine correlate 
Grunewald
Grünewald